По данни на Държавния воден регистър на Русия броят на реките в Русия над 10 км е около 3,2 млн. броя. В настоящата статия са изработени две таблици, като първата отразява разпределението на реките в Русия над 100 км по водосборни басейни, а втората – списъкът на реките в Русия по дължина над 500 км.

Разпределение на реките в Русия по водосборни басейни 
От първата таблица е видно, че в Русия има 3532 броя реки с дължина над 100 km, от които:
 от 100 до 199 km – 2405 реки;
 от 200 до 499 km – 900 реки;
 от 500 до 999 km – 165 реки;
 над 1000 km – 53 реки.

Списък на реките в Русия по дължина (над 500 км)

Начини за измерване на дължините на реките 
Коя е най-дългата река в Русия? Ако се погледне долната таблица веднага се вижда, че това е река Об заедно с река Иртиш, но може да се отговори и по друг начин. Дължината на реките е една неопределеност. Откъде да се смята дължината на дадена река, ако някой неин приток е по-дълъг от тази част на главната река, която е разположена нагоре от устието на този приток? Ако реката се образува от сливането на две съставящи я реки, да кажем като Амур, да отчитаме ли дължината му от сливането на реките Шилка и Аргун, или от извора на по-дългата от двете.

Ако смятаме само реките, течащи от извора до устието си под едно и също название то това е река Лена (да се гледа 5-ата колонка в таблицата — Номер по ред в Русия) с дължина от 4294 km. Лена, обаче има един голям десен приток — река Витим, която се образува от сливането на други две реки Чина и Витимкан. От извора на Витимкан, по река Витим, а след това по Лена до устието ѝ, дължината ѝ става 4692 km, с близо 300 km повече от главната река.

Река Об се образува от сливането на реките Катун и Бия; от извора на Катун до устието на Об са 4338 km. Системата Об — Иртиш до разпадането на СССР, се е смятала за най-дългата река на страната, въпреки че изворите на Иртиш (по-точно река Черен Иртиш) се намират на територията на Китай с дължина от 5410 km. Сега река Иртиш идва от територията на Република Казахстан и дължината на тази система е едва 3050 km. Има обаче още един много дълъг приток на река Об, за който много често се забравя — река Чулим. Ако се измери дължината на Об от извора на дясната съставяща на Чулим – река Бели Июс, се получава дължина от 4565 km.

Друг много дълъг непрекъснат речен поток се получава по реките Идер и Селенга, езерото Байкал и реките Ангара и Енисей – 5075 km. От тях в Русия – 4460 km.

Река Амур се образува от сливането на реките Шилка и Аргун. От извора на река Хайлар (така се нарича река Аргун в Китай) дължината на Амур става 4444 km, а другата съставяща река Шилка (заедно с нейната дясна съставяща я река Онон) — 4279 km. Собствено река Амур има „само“ 2824 km.

Най-дългата европейска и руска река е Волга — 3531 km. Ако обаче се измери дължината на Волга от извора на река Кама, дължината ѝ се увеличава на 3560 km, а с река Ока – още повече – 3731 km.

До разпадането на СССР река Днепър е изцяло в съветска територия. Сега от Днепър в Русия са останали само 485 km. Същото е положението и с река Десна (най-големия приток на Днепър) – от 1130 km само 556 km. Река Западна Двина – също, от 1020 km само 325 km.

Класация на реките в Русия, под едно и също име от извора до устието 

Ако се класират дължините на реките, течащи само в Русия, които по цялото си протежение имат едно и също название, то първата десетка би изглеждала така:
 Лена – 4294 km
 Об – 3650 km
 Волга – 3531 km
 Енисей – 3487 km
 Долна Тунгуска – 2989 km
 Амур – 2824 km
 Вилюй – 2650 km
 Оленьок – 2292 km
 Алдан – 2273 km
 Колима – 2129 km

Класация на реките с непрекъснат воден поток в Русия и съседните държави 

Ако се класират реките по дължина на непрекъснат воден поток, което е по-логично, то класацията би изглеждала по друг начин:
 Черен Иртиш – езеро Зайсан — Иртиш — Об – 5410 km (в Русия 3050 km)
 Идер — Селенга — езеро Байкал — Ангара — Енисей – 5075 km (в Русия 4460 km)
 Керулен — Аргун — Амур – 5052 km (в Русия 4133 km)
 Витимкан – Витим — Лена – 4692 km
 Бели Июс – Чулим — Об – 4565 km
 Аргун (Хайлар) — Амур – 4444 km (в Русия 4133 km)
 Катун — Об – 4338 km
 Лена – 4294 km
 Малък Енисей (Ка-Хем) — Енисей – 4287 km (в Русия 3930 km)
 Онон — Шилка — Амур – 4279 km (в Русия 3981 km)

Класация на реките с непрекъснат воден поток само на територията на Русия 

Класация на реките по дължина на непрекъснат воден поток само на територията на Русия:
 Витимкан – Витим — Лена – 4692 km
 Бели Июс – Чулим — Об – 4565 km
 Селенга — езеро Байкал — Ангара — Енисей – 4460 km
 Катун — Об – 4338 km
 Лена – 4294 km
 Аргун — Амур – 4133 km
 Голям Енисей (Бий-Хем) — Енисей – 4123 km
 Онон — Шилка — Амур – 3981 km
 Малък Енисей (Ка-Хем) — Енисей – 3930 km
 Об – 3650 km

Списък на реките в Русия с дължина над 500 km 

С удебелен шрифт са показани реките с официално приети или най-разпространени в справочниците дължини (в км).

С курсив са показани реките с неофициални или неразпространени в справочниците дължини (в км), по превишаващи официално приетите данни за дължините им.

Вижте също 
Списък на реките в Русия

Източници 

 Государственный водный реестр России.
 Большие реки России .